Давность наступления смерти (ДНС) определяется в криминалистической практике, как правило, судебно-медицинскими экспертами при помощи целого комплекса методов. Современная судебная медицина обладает значительным арсеналом различных научных подходов, которые основаны на оценке так называемых ранних и поздних трупных явлений. Для получения максимально точной ДНС используются измерения электрических, химических, механических, термодинамических и других параметров мёртвого тела. Обособленно стоит метод установления ДНС при длительных сроках постмортального периода при помощи исследования насекомых — некрофагов (судебная энтомология). С увеличением ДНС резко падает точность её определения.

Основные методические подходы при определении ДНС 

 Суправитальные реакции
 Трупное окоченение
 Трупные пятна
 Моделирование охлаждения трупа

1. Давность наступления смерти и суправитальные реакции (точный метод).
Исследование электрической, фармакологической и механической раздражимости скелетной (в том числе мимической) и гладкой мускулатуры, потовых желез. Используется в первые минуты и часы после наступления смерти.

2. Давность наступления смерти и трупное окоченение (ориентировочный метод).
Замер степени выраженности, локализации, времени повторного возникновения и разрешения. Используется в первые двое-трое суток после наступления смерти.

3. Давность наступления смерти и трупные пятна (грубый метод).
Отмечаются время их возникновения, скорость исчезновения и восстановления при надавливании. Используется в первые двое суток после наступления смерти.

4. Давность наступления смерти и охлаждение трупа (точный метод).
Именно этот метод нашёл наиболее широкое применение в практике. Это связано с тем, что охлаждение процесс практически исключительно «физический» и мало зависит от «химии» тела. Длится он до двух суток и позволяет таким образом в этом интервале времени делать достаточно точные прогнозы. Метод точен, прост в применении, и не дорог, так как для применения достаточен лишь точный термометр. Для использования результатов измерений в суде требуется обязательное использование сертифицированных термометров с периодически возобновляемыми метрологическими контрольными исследованиями.

Объяснение математической модели расчётов 

Любое физическое тело охлаждается «по Ньютону» или по экспоненте. График охлаждения трупа отличается от этой классической модели охлаждения наличием так называемого «плато». Начало охлаждения у трупа не стремительное, как например у металлической болванки или другого твёрдого тела. Создаётся впечатление, что труп в начале вообще не охлаждается, а сохраняет прижизненную температуру тела какое-то время и лишь постепенно, как бы неохотно начинает отдавать тепло всё быстрее и быстрее, пока процесс охлаждения не перейдёт в классическую фазу ньютоновского охлаждения, чтобы в конце опять резко замедлить охлаждение. Таким образом, график охлаждения трупа состоит из двух кривых: это «верхняя» и «нижняя экспонента». Таким образом, для описания процесса охлаждения необходима так называемая двухэкспонентная модель расчётов. Впервые такая модель для практических расчётов была разработана Marshall и Hoare в 1962 году. В модификации Hennßge (1984) данная модель является самой часто используемой в судебной медицине по настоящее время (программа расчета давности наступления смерти).

Проблема практического использования этой модели заключается в сложности вычисления поправочных коэффициентов. На скорость охлаждения оказывают определяющее влияние масса тела и условия охлаждения. Под этим подразумевается не только температура окружающей среды, но и одежда трупа, подложка, наличие движения воздуха, влажность. Условия окружающей среды учитываются в моделях расчётов путём введения эмпирически полученных поправочных коэффициентов. Наибольшее распространение в практике получили построенные на основании модели номограммы Hennßge для ректальной температуры трупа.

Примечания 

Криминалистика
Смерть
Судебная медицина